Die Saison 1992/93 war die 18. Spielzeit der österreichischen Schachstaatsliga A. Aus der Staatsliga B waren der SK Fürstenfeld und der 1. Wiener Neustädter SV aufgestiegen.

Beide Aufsteiger erreichten den Klassenerhalt, während der SK Hietzing Wien und der SK VÖEST Linz abstiegen.

Der Titelverteidiger SK Merkur Graz musste sich mit dem zweiten Platz hinter dem SC Margareten begnügen.

Zu den gemeldeten Mannschaftskadern der teilnehmenden Vereine siehe Mannschaftskader der österreichischen Staatsliga A im Schach 1992/93.

Termine 

Die Wettkämpfe fanden statt am 10. und 11. Oktober 1992, am 7. und 8. November 1992, am 5. und 6. Dezember 1992, vom 15. bis 17. Januar 1993 sowie am 13. und 14. Februar 1993.

Abschlusstabelle

Entscheidungen

Kreuztabelle

Qualifikationsturnier zur Staatsliga A 1993/94 

Das Qualifikationsturnier zur Staatsliga A fand vom 30. April bis 2. Mai in Attnang-Puchheim statt. Die Teilnehmer waren der SV Straßenbahn Graz (Sieger der Staatsliga B Süd), der 1. SSK Mozart (Sieger der Staatsliga B West) sowie mit dem ESV Attnang-Puchheim und dem SC Donaustadt der Sieger und der Drittplatzierte der Staatsliga B Ost (auf dem zweiten Platz landete die nicht aufstiegsberechtigte zweite Mannschaft des SC Margareten). Während Salzburg alle Wettkämpfe gewann und damit souverän aufstieg, war die Entscheidung um den zweiten Aufstiegsplatz sehr knapp; mit einem halben Punkt vor Donaustadt und Attnang-Puchheim konnte sich Graz durchsetzen.

Abschlusstabelle

Entscheidungen

Kreuztabelle

Die Meistermannschaft

Einzelnachweise

Weblinks 
 Endstand der österreichischen 1. Liga in Schachsport 19/11, Seite 3 (PDF; 1,3 MB)
 Ergebnisse des Qualifikationsturniers in Schachsport 29/11, Seite 7 (PDF; 1,3 MB)

Sportveranstaltung in Österreich
Schachbundesliga (Österreich)
Schachveranstaltung 1992
Schachveranstaltung 1993
Sportsaison 1992/93